Caborca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Heroica Caborca, kommunhuvudort, Sonora, 
 Caborca (kommun i Mexiko), Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar